Le mot ascendance possède plusieurs significations. Il est en particulier employé dans les domaines suivants pour désigner :
En astronomie, la marche ascendante d'un astre sur l'horizon.
En astrologie, l'ascendant est le point du zodiaque coupé par l'horizon Est. Dans le thème astral, le signe ascendant conditionne sa vie, sa façon d'être.
En géologie, l'ascendance est le déplacement, thermodynamique ou mécanique, du sol vers un niveau plus élevé. On parle également de soulèvement lorsque ce mouvement est d'origine tectonique.
En généalogie, l'ascendance est constituée par les ancêtres d'une personne donnée (père, mère, aïeux).
En mathématiques, la nature d'une progression dont les termes vont croissant.
En météorologie, l'ascendance est le déplacement, thermodynamique ou mécanique, d'une parcelle d'air vers une altitude plus élevée.
 Ascendances était une revue française mensuelle consacrée au vol libre.
 Ascendant est un roman de science-fiction écrit par Jack Campbell.

Voir aussi 
 Liste d'ascendance, en généalogie.